Железо може да означава:

Железо (доказно средство)
Железо - хемијски елемент, у колоквијалном говору се погрешно меша са појмом "Гвожђе".
Гвожђе - легура железа и угљеника.